Arbeiterkongress steht für
Allgemeiner Arbeiterkongress, Allgemeine Deutsche Arbeiterverbrüderung 
Internationaler Arbeiterkongress  (1889)